Raden ist Name folgender Orte in Deutschland:
 Raden (Auetal), Ortsteil der Gemeinde Auetal im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Raden (Lalendorf), Ortsteil der Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Raden (Neiße-Malxetal), Ortsteil der Gemeinde Neiße-Malxetal im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Raden (Röderaue), Ortsteil der Gemeinde Röderaue im Landkreis Meißen, Sachsen
 Groß Raden, Ortsteil von Sternberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Klein Raden, Ortsteil der Gemeinde Warnow im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Raden ist Name folgender Orte in Österreich:
 Raden (Gemeinde Schwarzenbach), Rotte der Marktgemeinde Schwarzenbach (Niederösterreich) im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Raden ist ehemaliger deutscher Name folgender Orte in Polen:
 Radynia, Dorf im Powiat Głubczycki

Raden ist ein indonesischer Adelstitel und Namensbestandteil folgender Personen:
 Raden Soetomo (1888–1938), indonesischer Arzt
 Raden Saleh (1811–1880), indonesischer Prinz und Maler
 Raden Wijaya (reg. 1293–1309), indonesischer Herrscher
 Raden Panji Muhammad Noer (1918–2010), indonesischer Politiker, siehe Muhammad Noer

Rađen ist der Familienname folgender Personen:
 Nikola Rađen (* 1985), serbischer Wasserballspieler

Siehe auch:
 Rahden (Begriffsklärung)